Valby (byen ved græsgangen/i skoven) kan hentyde til flere steder:
 Sjælland:
 Valby Sogn (Københavns Kommune) – sogn i Københavns Kommune
 Valby – en bydel i Valby Sogn, Københavns Kommune (der også giver navn til Valby Bakke samme sted)
 Valby Station – en S-togs- og regionaltogsstation i bydelen Valby i København
 Valby Sogn (Gribskov Kommune) – sogn i Gribskov Kommune
 Valby (Gribskov Kommune) - by lige nord for Helsinge.
 Valby Hegn – skov i Nordsjælland
 Valby (Hellested Sogn) – en bebyggelse i Hellested Sogn
 Taastrup-Valby – indgår nu i Taastrup
 Store Valby – landsby nord for Roskilde
 Store Valby Mose
 Jylland:
 Valby (Brønderslev Sogn) – en bebyggelse i Brønderslev Sogn
 Norge:
 Valby (Tjølling) – en by i Tjølling, Larvik kommune, Vestfold, Norge.
 Finland:
 Valby (Lojo) – en by i Lojo kommune, Finland.
 USA:
 Valby (Oregon) - bebyggelse.
 Andet
 Valby (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1997 instrueret af Erik Steffensen
 John Valby - musiker, sanger, sangskriver og komiker.

Se også 
 Åbyhøj – denne forstad til Aarhus kaldtes tidligere "Valby"